13 – liczba naturalna
 13 – rok naszej ery
 13 – rok przed naszą erą

Kinematografia 
 13 – amerykański film z 2010 roku, remake francuskiego 13 Tzameti
 13 Trzynastka – polski średniometrażowy, telewizyjny film dokumentalny
 Trzynastka (Thirteen) – amerykański film dramatyczny z 2003 roku
 „Trzynastka” – Remy Hadley, postać z serialu Dr House

Literatura 
 XIII – sonet Williama Szekspira

Muzyka 
 13 – album grupy Black Sabbath
 13 – album grupy Blur
 13 – album grupy CF98
 13 – album grupy Die Ärzte
 13 – album grupy Six Feet Under
 13 – album grupy The Doors
 13 – album Waldemara Kasty

Inne 
 13 (Egeria) – planetoida
 Trzynastka – Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją – żydowska organizacja w Getcie Warszawskim kolaborująca z Niemcami.

Zobacz też